Diogenes kan syfta på:

Personer
Diogenes (412–323 f.Kr.), en cynisk filosof från Sinope
Diogenes från Seleukia (ca. 230 f.Kr. - ca. 150/140 f.Kr.), en grekisk filosof och stoiker
Diogenes av Bysans, biskop 114-129 e.Kr.
Diogenes Laertios (runt år 200 e.Kr), en filosof som skrev ett samlingsverk med biografier över antikens filosofer
Diogenes från Apollonia (född omkring 460 f.Kr.), en försokratisk filosof
Romanos IV Diogenes (1030–1072), monark i kejsardömet Bysans mellan år 1068 och 1071

Övrigt 
Diogenes (djur) – ett släkte av kräftdjur
Diogenes Verlag – ett schweiziskt bokförlag